

Ізмайлово — селище міського типу, Ленінський міський округ, Московська область
 Ізмайлово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ізмайлово — присілок, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Ізмайлово — село, Новосільський район, Орловська область
 Ізмайлово — царська садиба у Москві
 «Ізмайлово» — московське електродепо
 Ізмайлово — станція МЦК

Див. також 
 Ізмайлов
 Ізмайловське
 Ізмайловка